Matt Murray kan syfta på:

Matt Murray (fotbollsmålvakt) – engelsk fotbollsmålvakt.
Matt Murray (ishockeymålvakt född 1994) – kanadensisk ishockeymålvakt.
Matt Murray (ishockeymålvakt född 1998) – kanadensisk ishockeymålvakt.